Záblatí ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Záblatí u Osové Bítýšky, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
 Záblatí u Ponědraže, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
 Záblatí u Prachatic, Gemeinde im Okres Prachatice, Jihočeský kraj
 Záblatí (Bohumín), Ortsteil der Stadt Bohumín, Okres Karviná, Moravskoslezský kraj
 Záblatí, Ortsteil der Gemeinde Dříteň, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Horní Záblatí, Ortsteil der Gemeinde Záblatí u Prachatic, Okres Prachatice, Jihočeský kraj

Siehe auch:
 Zabłocie